Rastar Group es una compañía china fundada en el año 2000, cuyo fundador, presidente y consejero delegado, Chen Yansheng, es el socio mayoritario del grupo y junto con su familia controla alrededor del 50 por ciento del capital. Se dedica principalmente a la fabricación de coches de radiocontrol, a escala, réplicas que pueden conducir niños, bicicletas, triciclos, maletas y sillitas de coche para bebés. Está presente en la industria de los videojuegos, del cine y la televisión.

La compañía se desempeña también en la producción, procesamiento y venta de poliestireno, así como investigación, desarrollo, producción y venta de modelos de coches estáticos y modelos de coches dinámicos. 

La serie de modelos de automóviles de la compañía incluyen:
 BMW X5, Benz Clase GL
 Nissan 350Z
 Lexus, Hummer
 Lincoln
 Land Rover y otros. 

También es propietaria del Real Club Deportivo Espanyol.

Empresas de Hong Kong